Sunny Point (Suriname), plaats in Wanica in Suriname
 SV Sunny Point, voetbalclub in bovenstaande plaats
 Military Ocean Terminal Sunny Point, een Amerikaanse militaire terminal in Brunswick County, North Carolina